Orne – departament we Francji
 Orne – rzeka we Francji